María Mercedes - telenovela mexicana protagonizada por Thalía e Arturo Peniche, produzida entre 1992 e 1993 pela Televisa
María Mercedes (telenovela filipina) - telenovela filipina protagonizada por Jessy Mendiola e Jake Cuenca e produzida em 2013 pela ABS-CBN
María Mercedes (canção) - single de Thalía intitulado no álbum Love, abertura da telenovela mexicana

Desambiguações de televisão